CBN Amazônia Rio Branco é uma emissora de rádio brasileira sediada em Rio Branco, capital do estado do Acre. Opera no dial FM, na frequência 98.1 MHz, e é afiliada à CBN. Pertence ao Grupo Rede Amazônica, que controla as demais emissoras da CBN Amazônia na Região Norte.

História 
Em 1 de abril de 1989 a Rede Amazônica iniciava as transmissões da Acre FM, durante essa época a emissora tinha uma programação eclética popular e tinha bons índices de audiência. Em 2014 a Rádio Progresso que operava em AM 740 kHz passou a se afiliar á CBN, a emissora transmitiu a programação da rede até 2018 por conta da migração AM-FM.

Em 2018 depois que a Rede Amazônica estreou as filiais da CBN em Manaus e em Porto Velho, o grupo anunciou que a Acre FM e a Amapá FM em Macapá iriam também se afiliar á rede. Com isso a Acre FM encerrou suas operações no dia 5 de fevereiro e durante a madrugada a frequência passou a transmitir a rede.

Programas 
 CBN Amazônia Rio Branco (Murilo Lima)
 Audiência Pública (Elizania Dinarte)
 Boletim Acre (Elizânia Dinarte)
 Estação CBN (Lilian Lima)
 CBN Mercado Inteligente (Murilo Lima)

Além destes, a emissora exibe também alguns programas em rede com as outras filiais da CBN Amazônia, tais como Resenha Esportiva, Tarde de Notícias e CBN Agronegócios (ambos gerados pela CBN Amazônia Porto Velho) e CBN Lab (gerado pela CBN Amazônia Manaus), sem contar a programação nacional.

Ver também 
 Central Brasileira de Notícias
 Rede Amazônica

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 

Estações de rádio do Acre
Amazônia Rio Branco
Mídia de Rio Branco
Estações de rádio fundadas em 1989